Ку́рт Аппи́ Зума́ (; родился 27 октября 1994 года, в Лионе, Франция) — французский футболист, защитник английского клуба «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Франции.

Клубная карьера 
Выступал за молодёжный состав клуба «Во-ан-Велен». В 2009 году перешёл в «Сент-Этьен». 2 апреля 2011 года Зума подписал первый в своей карьере профессиональный контракт с клубом. Начал выступать за основной состав в сезоне 2011/12. Дебют Курта в основном составе состоялся 31 августа 2011 года в матче Кубка лиги против «Бордо». Он провёл на поле весь матч, который завершился победой «Сент-Этьена» со счётом 3:1. В 2014 году Зума подписал контракт на 5,5 лет с английским клубом «Челси», но остался играть в «Сент-Этьене» до конца сезона на правах аренды. У Курта есть старший брат, Лионель, который также является профессиональным футболистом и выступает за «Сошо».

В сезоне 2014/15 начал свои выступления за лондонский «Челси». 24 сентября в матче третьего раунда Кубка Футбольной лиги против «Болтон Уондерерс» открыл личный счет забитым голом за «Челси». 21 июля 2017 года Зума перешёл в «Сток Сити» на правах аренды до конца сезона 2017/18. Сезон 2018/19 провёл на правах аренды в «Эвертоне».

28 августа 2021 года подписал четырёхлетний контракт на 29.8 миллионов £ с клубом «Вест Хэм Юнайтед».

Международная карьера 
Выступал за сборные Франции до 16, до 17, до 19, до 20 и 21 года. Дебютировал в основном составе сборной Франции в товарищеском матче против сборной Дании 28 марта 2015 года, который закончился победой 2:0.

Скандалы 
В феврале 2022 года было опубликовано видео, на котором Зума пнул и ударил своего кота. За это он бы оштрафован клубом на 250 тысяч фунтов стерлингов, которые перечислят благотворительным организациям защиты животных, и лишен своих двух кошек. Также его освистали болельщики во время матча. А спонсоры стали отказываться от сотрудничества с ним и командой .

«Вест Хэм Юнайтед» поддержал расследование жестокого обращения футболиста .

Достижения

Командные достижения 
 «Сент-Этьен»
 Обладатель Кубка французской лиги: 2013

 «Челси»
 Чемпион Премьер-лиги (2): 2014/15, 2016/17
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2015
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2021

 Сборная Франции
 Чемпион мира среди юношей до 21 лет: 2013

Личные достижения 
 Лучший молодой игрок «Челси»: 2015

Личная жизнь 
Родители Зума иммигрировали во Францию из Центральноафриканской Республики. У него есть старший брат Лионель, который также является профессиональным футболистом.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Матчи и голы за сборную 

Итого: 2 матча / 0 голов; 2 победы, 0 ничьих, 0 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Вест Хэм Юнайтед»

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»